Може означати:
 Базиліка Сан Сіро (Генуя)
 Церква Сан Сіро (Баргальї)
 Церква Сан Сіро (Караббіа)
 Церква Сан Сіро (Струппа)